Permutation - trzeci album Amona Tobina i drugi wydany pod jego własnym imieniem i nazwiskiem. Został wydany w 1998 roku, zaledwie rok po albumie Bricolage. Album ten był dla niego krokiem milowym jeśli chodzi o różnorodność i paletę dźwięków, jak i sukcesem, przez co Tobin zaczął występować na dużych festiwalach.

W utworach Amon Tobin nawiązuje do twórczości Davida Lyncha. "Like Regular Chickens" zawiera fragmenty dialogów z filmu Głowa do wycierania (Eraserhead). Tytuł utworu "People Like Frank" jest fragmentem dialogu z filmu Blue Velvet.

Lista utworów 
 "Like Regular Chickens" - 5:16
 "Bridge" - 5:56
 "Reanimator" - 6:34
 "Sordid" - 7:11
 "Nightlife" - 6:29
 "Escape" - 5:54
 "Switch" - 3:49
 "People Like Frank" - 6:04
 "Sultan Drops" - 5:12
 "Fast Eddie" - 7:38
 "Toys" - 5:16
 "Nova" - 4:42

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Permutation na stronie Ninja Tune
 Permutation na MusicBrainz

Albumy Amona Tobina
Albumy muzyczne wydane w roku 1998
Albumy Ninja Tune